Rio Claro kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Rio Claro (ort i Brasilien, Rio de Janeiro, Rio Claro, lat -22,72, long -44,14), 
 Rio Claro, ort och kommun, São Paulo, 
 Rio Claro (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -26,05, long -50,63), 
 Rio Claro (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -23,63, long -52,25), 
 Rio Claro (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -23,58, long -45,97), 
 Rio Claro (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -22,83, long -49,15), 
 Rio Claro (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -21,85, long -48,97), 
 Rio Claro (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -19,13, long -50,64), 
 Rio Claro (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -19,10, long -47,87), 
 Rio Claro (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -15,49, long -51,70), 
 Rio Claro (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -13,86, long -47,96), 
 Rio Claro (kommun i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -22,78, long -44,08),

Chile 

 Río Claro (vattendrag i Chile, Región del Biobío), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región del Maule, lat -35,71, long -71,08), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región del Maule, lat -35,46, long -71,88), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región del Maule, lat -35,00, long -70,82), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región de O'Higgins, lat -34,67, long -70,88), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región de O'Higgins, lat -34,40, long -71,13), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región de O'Higgins, lat -34,27, long -70,59), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región de Coquimbo), 
 Rio Claro (kommun), Región del Maule, Provincia de Talca,

Se även
 Río Claro

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar